Famille Fabry, famille provençale célèbre pour les parcours remarquables des cinq membres de la fratrie :
 Eugène Fabry (1856-1944), mathématicien ;
 Louis Fabry (1862-1939), astronome ;
 Charles Fabry (1867-1945), physicien ;
 Alexandre Fabry, acteur français ;
 Alexis Gex-Fabry (1973), athlète suisse ;
 Camille Fabry (1887-1960), résistant et écrivain belge  ;
 Élysée Fabry (1882-1949), peintre paysagiste belge ;
 Émile Fabry (1865-1966), peintre belge ;
 Glenn Fabry, dessinateur britannique de comics ;
 Ignác Fábry (1792-1867), évêque de Košice ;
 Jacques Fabry (1931-2012),  germaniste et professeur ;
 Jacques-Hyacinthe Fabry (Hyacinthe Fabry) (1758-1851), juriste et politicien belge ;
 Jacques-Joseph Fabry (1722-1798), homme politique liégeois ;
 Jean Fabry (1876-1968), homme politique français ;
 Joseph Dominique Fabry-Garat (1774- ?), professeur de chant et compositeur français ;
 Louis de Fabry (1715-1796), officier de marine et aristocrate français ;
 Lucie Fabry, chanteuse, comédienne, metteur en scène française ;
 Lucien Fabry (1903 - ?) ; footballeur belge ;
 Philippe Fabry (1952 -), aventurier, voyageur et photographe français ;
 Philippe Fabry (1984 -), historien du droit et avocat français ;
 Pierre Étienne Fabry (1760-1830), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Pierre Fabry-Chailan, (1776- ?), homme politique français ;
 Pierre-Marc de Fabry, (1777-1824), homme politique français.

Voir aussi 
 la maladie de Fabry, une maladie lysosomale génétique.